Noord-Kalimantan, provincie in Indonesië, ook wel Noord-Borneo genoemd
 Brits Noord-Borneo, Britse kolonie